Jan Andersson eller Jan Anderson kan syfta på:

 Jan Andersson i Jönvik (1819–1903), politiker
 Jan Anderson (politiker), (1831–1883)
 Jan Andersson (socialdemokrat) (född 1947), socialdemokratisk politiker från Skåne
 Jan Andersson (författare) (född 1951), åländsk antikvarie och författare
 Jan Andersson (medicinare) (född 1951), medicinprofessor 
 Jan Andersson (generaldirektör) (född 1953), verksam vid Brottsförebyggande rådet
 Jan Andersson (militär) (född 1955), svensk generalmajor i Flygvapnet
 Jan Andersson (musiker) (född 1959), gitarrist i The Pain
 Jan Andersson (centerpartist) (född 1966), riksdagsledamot från Halland
 Jan R. Andersson (född 1970), moderat riksdagsledamot från Kalmar län
 Jan Andersson (journalist) (född 1973), anställd på Sveriges Radio
 Jan Andersson (tecknad serie), tecknad av Samuel Larsson (serietecknare)
 Jan Andersson  (fotbollsspelare)

Janne Andersson:
 Janne Andersson (journalist) (1943–2020), journalist och TV-man på TV4
 Janne Andersson (nöjesentreprenör), grundare av Moment Group
 Janne Andersson (född 1962), förbundskapten, tidigare tränare i fotbollslaget IFK Norrköping